El Bordo kan syfta på följande platser:

Colombia 

 El Bordo, Colombia, Cauca,

Mexiko 

 El Bordo, Michoacán de Ocampo, Zitácuaro, 
 El Bordo, Hidalgo, Pachuca de Soto, 
 El Bordo, Veracruz, Tlacolulan, 
 El Bordo, Chihuahua, Morelos, 
 El Bordo, Baja California, Mexicali, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar